Marouf ist der Familienname folgender Personen:

 Bashshar Awwad Marouf (* 1940), irakischer Historiker und Schriftsteller
 Karwan Marouf (* 1976), österreichischer Komponist, Songwriter, Sänger, Multiinstrumentalist und Musikproduzent
 Mohamed Marouf (* 1986), ägyptischer Fußballschiedsrichter
 Saeid Marouf (* 1985), iranischer Volleyballspieler
 Taha Muyiddin Marouf (~1929–2009), irakischer Politiker und Diplomat, erster kurdische Vizepräsident des Irak, siehe Taha Muhi ad-Din Maʿruf